U-235 puede referirse a:

 El uranio-235, isótopo fisible del uranio; o
 El U-235, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial.